Emilio Azcárraga Vidaurreta (1895-1972), empresário mexicano, magnata das telecomunicações.
 Emilio Azcárraga Milmo (1930-1997), empresário mexicano-estadunidense, dono de Televisa (1972-1997), filho do anterior;
 Emilio Azcárraga Jean (1968-), empresário mexicano, presidente do  Conselho de Administração da Televisa, filho do anterior.